Анарты:

 жители Анарты, царства Древней Индии;
 жители Анартии — кельты.